Artemis Fowl er en flertydig titel.

 Personer:
 Artemis Fowl II – Hovedpersonen i Artemis Fowl-bøgerne
 Artemis Fowl I – Artemis Fowl II's far.
 Domovoi Butler – Artemis Fowl II's bodyguard
 Holly Short – Kaptajn i NIS, feernes politistyrke
 Foaly – Superintelligent kentaur, der arbejder som opfinder og tekniker for NIS
 Julius Root – Kommandant i NIS
 Artemis Fowl (serie):
 Artemis Fowl (bog) – Første bog i serien om Artemis Fowl
 Artemis Fowl: Det Arktiske Intermezzo – Anden bog i serien om Artemis Fowl
 Artemis Fowl: Evighedskoden – Tredje bog i serien om Artemis Fowl
 Artemis Fowl: Den Syvende Dværg – En ´kort historie
 Artemis Fowl Files (ekstra) – En ekstra bog i serien om Artemis Fowl
 Artemis Fowl: Opals Hævn – Fjerde bog i serien om Artemis Fowl
 Artemis Fowl: Den Tabte Koloni – Femte bog i serien om Artemis Fowl
 Artemis Fowl: Tidsparadokset (The Time Paradox) – Sjette bog i serien om Artemis Fowl
 Artemis Fowl: Atlantiskomplekset – Syvende bog i serien om Artemis Fowl
 Artemis Fowl: Den Sidste Vogter - Ottende og sidste bog i serien om Artemis Fowl
 Film:
 Artemis Fowl (film)